Lario steht für:

 der vom Lateinischen abgeleitete alternative Name des Comer Sees
 ein zwischen 1921 und 1939 in Italien ausgetragenes Motorradrennen, siehe Circuito del Lario

Personen:
 Dámaso de Lario (* 1949), spanischer Diplomat und Botschafter
 Inocencio Lario Carrillo (* 1984), spanischer Beachvolleyballspieler
 Veronica Lario (* 1956), italienische Schauspielerin